Ліворно — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Ліворно — провінція в Італії, у регіоні Тоскана.

Див. також 
 Футбольний клуб «Ліворно» — професійний італійський футбольний клуб з однойменного міста,